Ульрика Тофт Хансен (, в девичестве Огрен (); 13 июля 1987, Банкерюд, Швеция) — шведская гандболистка, участница летних Олимпийских игр 2012 года, бронзовая медалистка чемпионата Европы 2014 года.

Карьера 
В 2012 году Огрен дебютировала на летних Олимпийских играх в Лондоне. Шведская сборная на турнире выступила крайне неудачно, проиграв все 5 матчей и заняв итоговое 11-е место. В 2014 году шведские спортсменки стали бронзовыми призёрами европейского первенства. Всего в составе сборной Ульрика сыграла 60 матчей, в которых забила 92 мяча.

Достижения 
 Чемпионка Швеции: 2009, 2010
 Чемпионка Дании: 2016
 Обладательница Кубка Германии: 2015
 Обладательница Кубка Дании: 2018

Личная жизнь 
Встречается с датским гандболистом Хенриком Тофт Хансеном. В апреле 2015 года было объявлено, что Ульрика приостанавливает свою спортивную карьеру, поскольку ждёт ребёнка.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ЕГФ
 

Гандболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Дании по гандболу
Чемпионы Швеции по гандболу
Игроки ГК «Севехоф»
Игроки ЖГК «Эсбьерг»
Игроки ЖГК «Раннерс»
Игроки ГК «Париж 92»